Владимир Дмитриевич Харитонов (5 августа 1941, Тотьма, Вологодская область — 28 сентября 2020, Москва) — советский и российский специалист в области технологии производства молочных продуктов, академик РАН (2013).

Биография 

Родился 5 августа 1941 года в г. Тотьме Вологодской области.

В 1963 году — окончил Московский технологический институт мясной и молочной промышленности.

С 1963 по 1969 годы — инженер-конструктор (1963—1964), старший инженер (1966—1969) конструкторского отдела Московского объединения молочных предприятий «Молоко».

С 1969 года работал во Всероссийском научно-исследовательском институте молочной промышленности: заведующий отделом процессов и оборудования для сушки молока (1969—1979), заместитель директора по научной работе (1980—1994), директор (1994—2013), с 2013 года — главный научный сотрудник.

Доктор технических наук (1990), профессор (1991).

В 1990 году — избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ.

В 1997 году — избран академиком РАСХН.

В 2013 году — стал академиком Российской академии наук (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области технологии производства молочных продуктов.

Автор более 400 научных трудов, в том числе 31 монография.

Автор 88 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Президент Российского союза предприятий молочной отрасли.

Награды 
 Премия Совета Министров СССР (1987) — за разработку и освоение производства и внедрение комплекса высокоэффективных вибрационных машин
 Премия Правительства Российской Федерации
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники МГУПП